Лас Кемадас има више значења:

 Лас Кемадас (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Кемадас (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Кемадас (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику